Ольт — коммуна в Пикардии (Франция), департамент Сомма
 Ольт — кантон в Пикардии (Франция)

См. также 
Олт (значения)